Venezuela:
 Los Guayos (grad)
 Los Guayos (rijeka)